Marília de Camargo César é uma jornalista e escritora brasileira.

Como jornalista atuou na TV Globo, e nos principais jornais de economia do Brasil como Valor Econômico. Foi colaboradora também do Il Sole 24 Ore, jornal de economia e negócios italiano.

Livros publicados
 Marina - A vida por uma causa, biografia e autobiografia, 2010, Editora Mundo Cristão, ISBN 978-85-7325-627-7 
 Feridos em nome de Deus, religião, 2009, Editora Mundo Cristão, ISBN 978-85-7325-582-9
 Entre a Cruz e o Arco-íris, religião, 2013, Editora Gutenberg, ISBN 978-85-8235-095-9

Ligações externas 
 
 

Jornalistas do Brasil
Escritores do Brasil com naturalidade desconhecida